Соревнования по синхронным прыжкам в воду с 3-метрового трамплина у женщин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа в водном центре имени Марии Ленк. В соревнованиях приняло участие 16 спортсменок из 8 стран. 

Китайская прыгунья У Минься смогла защитить титул олимпийской чемпионки в данной дисциплине, добытый на Играх в Лондоне в паре с Хэ Цзы. Для Ши Тинмао эта медаль стала первой олимпийской наградой.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование 
Соревнования в синхронных прыжках проходят в один раунд, во время которого спортсменки выполняют по 5 прыжков — 2 обязательных и 3 произвольных. Дуэт, набравший наибольшую сумму баллов, становится обладателем золотых медалей.

Потуровая таблица

Ссылки 
 Прыжки в воду на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийские игры на сайте Международной федерации плавания (FINA)